Magyarország
 Somlyó-hegy, Alsóörs mellett
 Somlyó-hegy, Apc mellett, tetején bronzkori vár maradványaival
 Somlyó-hegy, Balatonfőkajár mellett
 Somlyó-hegy, Kőszárhegy mellett
 Fóti-Somlyó, Fót legmagasabb pontja
 Somlyó-völgy, völgy Pilisjászfalu területén
 Kissomlyó, község Vas megyében
 Kis-Somlyó hegy Vas megyében
 névváltozata a Somló, Magyarország ismert tanúhegye
 Románia
 Somlyóhegy, egy hegy Temesvár környékén
 Csíksomlyó, Csíkszereda városrésze, a Csíksomlyói búcsú helyszíne
 Somlyó hegye, hegység Csíksomlyó környékén
 Nagysomlyó-hegy, a hegység nagyobb tagja
 Kissomlyó-hegy, a hegység kisebb tagja
 Szilágysomlyó, város Szilágy megyében
 Somlyócsehi, település Szilágy megyében
 Somlyógyőrtelek, település Szilágy megyében
 Somlyómező, település Romániában, Szilágy megyében
 Somlyóújlak, település Szilágy megyében